Змагання в одиночному розряді тенісного турніру Düsseldorf Open 2014 проходили в рамках Світового Туру ATP 2014.

Хуан Монако був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі його переміг Іво Карлович.

Філіпп Кольшрайбер здобув титул, у фіналі перемігши Іво Карловича з рахунком 6-2, 7-64.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних гравців виходять без боротьби в 2-ге коло.

' Філіпп Кольшрайбер (Чемпіон)
 Марсель Гранольєрс (2-ге коло) Андреас Сеппі (чвертьфінал) Жуан Соуза (2-ге коло)  Єнь-Сунь Лу (1-ше коло)
  Яркко Ніємінен (1-ше коло)
  Іво Карлович (фінал)
  Ігор Сійслінґ (1-ше коло)

 Кваліфаєри 

  Мате Делич (чвертьфінал)  Алессандро Джаннессі (1-ше коло)  Джейсон Кублер (2-ге коло)
  Мірза Башич (1-ше коло)

 Вайлд-кард 

  Дастін Браун (2-ге коло)  Тобіас Камке (1-ше коло)''

<li>  Нікола Милоєвич (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Düsseldorf Open
Світовий Тур ATP 2014